Pjotr Petrovics Zajcsenko,  (Kajszackoje, 1943. április 1. – 2019. március 21.) szovjet-orosz színész.

Életútja

Fontosabb filmjei 
 Bolygók együttállása (Парад планет) (1984)
 Покушение на ГОЭЛРО (1986, tv-film)
 Такси-блюз (1990)
 Повесть непогашенной луны (1990)
 Армавир (1991)
 Затерянный в Сибири (1991)
 Крапачук (1992)
 Завещание Сталина (1993)
 Hekusok 2. (Псы-2: Последняя кровь) (1994)
 Концерт для крысы (1995)
 Крестоносец (1995)
 Мусульманин (1995)
 Цирк сгорел, и клоуны разбежались (1998)
 Az orosz lázadás (Русский бунт) (2000)
 Sodródás (Свободное плавание) (2006)
 Farkasölő (Волкодав из рода Серых Псов) (2006)
 Последний забой (2007)
 Тарас Бульба (2009)
 Дом (2011)
 Сибирь. Монамур (2011)
 Ленинград 46 (2015)

Jegyzetek

 

 

1943-ban született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek